Kuglački klub "Policajac" (KK Policajac; Policajac Ogulin; Policajac) iz Ogulina, Karlovačka županija, Republika Hrvatska je imao žensku kuglačku ekipu.

O klubu  
Žensko kuglanje pri klubu "Policajac" je započelo 2005. godine pri "školi kuglanja" (iz koje dalje nastaje ŽKK "Ogulin"). Rad s djevojkama se intenzivira sredinom 2006. godine, te "Policajac" prijavljuje žensku ekipu u ligaško natjecanje "2. HKL - Zapad / Jug". 2009. godine ženska ekipa "Policajca" ulazi u "1. HKL za žene", u kojoj nastupaju sezonu 2009./10., te se potom vraćaju u "2. HKL - Zapad / Jug" u kojoj nastupaju do sezone 2012./13., nakon koje ženska ekipa "Policajca" prestaje ligaški nastupati, a većina igračica prelazi u ŽKK "Ogulin".

Uspjesi 
 2. HKL - Zapad/Jug 
 prvak: 2008./09. 
 doprvak: 2011./12., 2012./13.

Ekipno

Pojedinačno (po disciplinama)

Pregled plasmana po sezonama

Poznate igračice

Unutarnje poveznice 
 Ogulin
 Kuglački klub Policajac Ogulin 
 Kuglački klub Klek Ogulin (žene)
 Ženski kuglački klub Ogulin

Vanjske poveznice 
 kk-policajac.hr 
 kk-policajac.hr, wayback arhiva (2009.) 
 kk-policajac.hr, wayback arhiva (2019.) 
 Kuglački klub Policajac Ogulin, facebook stranica

Izvori  
 
 kk-policajac.hr, KUGLAČKI KLUB POLICAJAC - OGULIN, wayback arhiva 
 kk-policajac.hr, Škola kuglanja, wayback arhiva 
 kk-policajac.hr, Darko Pribanić: Kuglački klub "Policajac", Ogulin : 1954. – 2004., Ogulin, 2004.,   
 ogulin.hr, Kuglački klub Policajac, pristupljeno 29. listopada 2020. 
 ogulin.hr/old-site, Kuglački klub Policajac, pristupljeno 29. listopada 2020. 
  

Hrvatski ženski kuglački klubovi 
Šport u Ogulinu
Policajac